Příjmení Heine nese více různých osobností:

 Agnes Theresia Heinová (1792–1856) – česko-německá řeholnice a matka představená cisterciáckého kláštera Sankt Marienthal
 Cariba Heine (* 1988) – australská herečka a tanečnice
 Eduard Heine (1821–1881) – německý matematik
 Heinrich Heine (1797–1856) – německý prozaik, básník, publicista a esejista
 Hilda Heineová (* 1981) – politička, pedagožka a bývalá prezidentka Marshallových ostrovů
 Rudolf Heine (1877–1949) – rakouský a český stavební inženýr a politik německé národnosti

Externí odkazy 
 

Německá příjmení